Список утраченных фильмов России (1908) — список утраченных фильмов России отснятых в 1908 году, отсортированный в алфавитном порядке. Все фильмы художественные (спорно насчёт фильма-балета «Пьеро и Пьеретта»). В каталоге Вишневского фильмам 1908 года соответствуют номера 5-13.

Легенда

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Миславский В. Кино в Украине. 1896-1921. Факты. Фильмы. Имена. Харьков : Торсинг, 2005. 
 
 
 

Списки утраченных фильмов Российской империи